Centro Democratico – partito politico italiano
 Centro Democratico (Centro Democrático) – partito politico colombiano
 Centro Democratico (Demokratski Centar) – partito politico croato
 Centro Democratico (Centre Démocratique) – gruppo parlamentare francese del passato (1962-1967)
 Centro Democratico (Centre Démocrate) – partito politico francese del passato (1965-1976)
 Centro Democratico (Demokrātiskais Centrs) – partito politico lettone del passato (1922-1934)